Visco steht für:
 Visco Corporation, japanischer Hersteller von Videospielen
 Visco-Kupplung, einen Typ Kupplung
 Zündschnur#Visco, eine Art Zündschnur

Visco heißen:
 Visco (Friaul-Julisch Venetien), Gemeinde in Italien
 Ignazio Visco (* 1949), italienischer Wirtschaftswissenschaftler, Präsident der italienischen Zentralbank
 Salvatore Visco (* 1948), italienischer Geistlicher, Bischof von Isernia-Venafro